Азијско првенство у рукомету  је такмичење националних мушких репрезентација Азије које се одржава сваке две године од 1987. у организацији Азијске рукометне федерације -{(Asian Handball Federation, АХФ)}-. Поред борбе за титулу првака Азије, првенство такође служи и као квалификациони турнир за Летње олимпијске игре и за Светско првенство.

Одржано је 15 првенстава. Број учесника је био променљив од 5 до 12, да би се последње првенство одржало са 10 репрезентација. На свим првенствима учествовала је само репрезентација Јапана.

Укупно су учествовале 23 репрезентације, од којих је 7 освајало медаље, док су само Јапан, Јужна Кореја и Кувајт освајали златне медаље. Највише освојених титула има Јужна Кореја (9), која је и актуелни првак Азије.

Азијска првенства у рукомету за мушкарце 
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|- bgcolor=#C1D8FF
!rowspan=2 width=5%|Година
!rowspan=2 width=10%|Држава
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Финале
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|за треће место
!rowspan=2 width=10%|Број учесника
|- align=center bgcolor=#EFEFEF
!width=14%|Првак
!width=10%|Резултат
!width=14%|Друго место
!width=14%|Треће место
!width=10%|Резултат
!width=14%|Четврто место
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1977.детаљи
|Кувајт (град)
|
|24 : 14
|
|
|38 : 16
|
|9
|- align=center
|1979.детаљи
|Нанкинг
||
|
|
| 
|
|5
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1983.детаљи
|Сеул
|
|25 : 19
|
|
|31 : 21
|
|8
|- align=center
|1987.детаљи
|Аман
|| 
|
|
| 
|
|11
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1989.детаљи
|Пекинг
|
| 
|
|
| 
|
|9
|- align=center
|1991.детаљи
|Хирошима
||27 : 23
|
|
|29 : 17
|
|12
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1993.детаљи
|Манама
|
|26 : 22
|
|
|
|
|12
|- align=center
|1995.детаљи
|Кувајт (град)
|
| 
|
|
| 
|
|9
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2000.детаљи
|Кумамото
|| 
|
|
| 
|
|5
|- align=center
|2002.детаљи
|Исфахан
|
|29 : 25
|
|
|38 : 33
|
|7
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2004.детаљи
|Доха
||28 : 24
|
|
|27 : 26
|
|9
|- align=center
|2006.детаљи
|Бангкок
|
|33 : 30
|
|
|21 : 20
|
|9
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2008.детаљи
|Исфахан
||27 : 21
|
|
|24 : 23
|
|10
|- align=center
|2010.детаљи
|Бејрут
|
|32 : 25
|
|
|33 : 30 продужетак
|
|12
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2012детаљи
|Џеда
||23 : 22|
|
|25 : 21|
|10'|}'' Игран лига систем, није било финалне утакмице.

Биланс медаља

Учешће на Азијском првенству за жене

Види још 
 Азијско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 Азијска рукометна федерација
 Националне репрезентације у рукомету

Азијско првенство у рукомету